Planagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Planagöl (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Planagöl (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (4,82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn